Asynje kan henvise til flere artikler:

 Asynje - et væsen i den nordiske mytologi
 Asynje (band) - dansk folktronicaband